Il singolare del torneo di tennis Avon Championships of Chicago 1980, facente parte del WTA Tour 1980, ha avuto come vincitrice Martina Navrátilová che ha battuto in finale Chris Evert-Lloyd 6–4, 6–4.

Teste di serie 

 Martina Navrátilová (campionessa)
 Chris Evert-Lloyd (finale)
 Evonne Goolagong (secondo turno)
 Billie Jean King (semifinali)

 Dianne Fromholtz (quarti di finale)
 Wendy Turnbull (semifinali)
 Assente
 Kathy Jordan (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Avon Championships of Chicago 1980